Флакон:

 Флакон — спеціяльна тара для зберігання рідин.
 Дизайн-завод «Флакон» — виставковий і торгово-офісний комплекс у Москві.